Kottenhahn ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Kottenhahn (1910–1981), deutscher Politiker (SPD), nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter
 Volker Kottenhahn, deutscher Jazzpianist